Hirth est un patronyme allemand ou alsacien qui peut désigner :

Patronyme 
 Friedrich Hirth (1845-1927), sinologue allemand ;
 Georg Hirth (1851-1916), écrivain allemand ;
 Jean-Joseph Hirth (1854-1931), missionnaire catholique en Afrique d'origine alsacienne ;
 Hellmuth Hirth (1886-1938), ingénieur allemand fondateur de Göbler-Hirthmotoren ;
 Wolfram Kurt Erhard Hirth (1900–1959), frère cadet de Hellmuth Hirth, pionnier allemand du vol à voile et cofondateur de Schempp-Hirth.

Autres 
 Göbler-Hirthmotoren, entreprise allemande de construction de moteurs d'avion fondée par Hellmuth Hirth.
 Schempp-Hirth, entreprise allemande de construction aéronautique de planeurs, cofondée par Wolf Hirth.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand